Long scale steht für:
 eine Konvention für Namen großer Zahlen, engl. Long scale, franz. Échelle longue, siehe Lange und kurze Skala 
 eine Größenangabe für Musikinstrumente, siehe Longscale